

Список

1 августа 
 Голубцов, Сергей Алексеевич (74) — протодиакон, деятель Русской православной церкви, церковный историк.
 Роудс, Джейсон (41) — американский художник.
 Суса, Ференц (82) — венгерский футболист.

2 августа 
 Виллебрандс, Йоханнес (96) — нидерландский куриальный кардинал.
 Линдвалл, Одри (23) — американская фотомодель.
 Рамос, Луисель (22) — уругвайская фотомодель.
 Ричмонд, Кеннет (80) — британский борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Садвакасов, Баглан (37) — гитарист А-Студио; автокатастрофа.

3 августа 
 Ли Артур (61) — американский певец.
 Татаринов, Герман Алексеевич (80) — русский советский художник, живописец, график.
 Шапир, Максим Ильич (43) — российский филолог, стиховед.
 Шварцкопф, Элизабет (90) — немецкая певица (сопрано).

4 августа 
 Локк, Джон Тильден (62) — американский пианист участник рок-групп Spirit и Nazareth.

7 августа 
  Зноба, Валентин Иванович (77) — народный художник Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченка, академик Академии искусств Украины.

9 августа 
 Хай, Филип (92) — английский писатель-фантаст.
 Саид Абдулло Нури (59) — таджикский политический деятель, лидер Партии исламского возрождения Таджикистана.

10 августа 
 Александр Алексеев (81) — участник Великой Отечественной войны. Советский военный деятель. Полковник.
 Олексенко, Степан Степанович (64) — советский и украинский актёр театра и кино. народный артист СССР.

11 августа 
 Дьяконов, Евгений Георгиевич (71) — советский и российский математик.

13 августа 
 Говоров, Владимир Леонидович (81) — Герой Советского Союза.
 Лагетко, Анатолий Николаевич — советский боксёр, мастер спорта СССР.
 Йон Нёдтвейдт (31) — основатель, вокалист, гитарист, автор текстов и музыки шведской Death/Black Metal группы Dissection, член сатанистского общества Misanthropic Luciferian Order; самоубийство.

15 августа 
 Осипов, Кузьма Андреевич (89) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Русаков, Светозар Кузьмич (83) — советский художник-мультипликатор.

16 августа 
 Балдини, Умберто (84) — итальянский историк искусств и реставратор
 Альфредо Стресснер (93) — президент (диктатор) Парагвая c 15 августа 1954 по 3 февраля 1989.

17 августа 
  Гай-Головко, Олесь Несторович (96) — советский и украинский писатель, поэт и литературовед.

18 августа 
 Баранов, Павел Терентьевич (77) — Герой Социалистического Труда.
 Забелкин, Николай Иванович — Герой Советского Союза.
 Тасанбаев, Егемкул Тасанбаевич (89) — советский узбекский государственный и партийный деятель. 
 Фридман, Михаил Владимирович (84) — русский советский литературовед, прозаик, поэт и переводчик.

19 августа 
 Браузеветтер, Рената (100) — немецкая актриса немого кино.
 Вуд, Мервин (89) — австралийский гребец, чемпион летних Олимпийских игр в соревнованиях одиночек 1948 года.
 Гордин, Руфин Руфинович (86) — русский писатель, журналист, автор исторической прозы.
 Калиманов, Иван Еремеевич (81) — Герой Советского Союза.
 Корочкин, Леонид Иванович (71) — российский генетик и нейробиолог.

20 августа 
  (71) — американский инвестор и консультант ресторанного бизнеса, CEO и председатель сети ресторанов Hardee’s.
 Джо Розенталь (94) — американский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии.
 Рогаленков, Максим Васильевич (32) — корреспондент «НТВ»; несчастный случай (сбит автомобилем).

21 августа 
 Баранов, Иван Анисимович (86) — Полный кавалер ордена Славы.
 Гамезо, Михаил Викторович (90) — советский учёный-психолог и педагог.
 Изхар, Самех (89) — израильский писатель.

22 августа 
 Макаров Пётр Григорьевич (84) — Герой Советского Союза.

24 августа 
 Закарейшвили, Леван (53) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Павлов, Виктор Павлович (65) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист России.

25 августа 
 Какулия, Теймураз Ираклиевич (59) — советский теннисист и теннисный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР.

26 августа 
 Капутикян, Сильва Барунаковна (87) — крупнейшая армянская поэтесса XX века, писатель и публицист.
 Кучеревский, Евгений Мефодьевич (65) — советский и украинский тренер по футболу. Заслуженный тренер СССР.
 Низковский, Павел Васильевич (74) — белорусско-русско-украинский писатель-сатирик, и писатель-юморист, литературный критик.
 Третчиков, Владимир Григорьевич (92) — русский художник.
 Успенская, Галина Николаевна (63) — советский и российский архитектор.

28 августа 
 Бородай, Юрий Мефодьевич (72) — российский философ и публицист, доктор философских наук.
 Сабадаш, Степан Алексеевич (86) — украинский и советский композитор.

30 августа 
 Кио, Игорь Эмильевич (62) — артист цирка, иллюзионист, народный артист России (1993).
 Махфуз, Нагиб (94) — крупнейший египетский писатель-романист, драматург, сценарист, единственный лауреат Нобелевской премии по литературе из арабского мира.
 Руденко-Десняк, Александр Алексеевич (70) — украинский и российский журналист, общественный деятель.
 Солдатов, Саша (58) — австралийский писатель, публицист, художник-акционист и гей-активист русского происхождения.

Примечания 

Списки умерших по месяцам
Умершие в 2006 году
Август 2006 года